The Minds of 99 er det første album af det danske band The Minds of 99. Det blev udgivet den 12. maj 2014 via Sony Music og No3.

Spor

Referencer 

Album fra 2014
Rockalbum fra Danmark
The Minds of 99